

Afrika 
Tana (jezero), jezero u Etiopiji
Tana (rijeka u Keniji), rijeka u Keniji

Europa 
Tana (rijeka u Norveškoj), rijeka u Norveškoj

Sjeverna i južna Amerika 
 Tana (rijeka na Kubi), rijeka na Kubi